SolarCity hat folgende Bedeutungen:

 solarCity Linz, ein Stadtteil von Linz, Oberösterreich
 SolarCity (Unternehmen), ein Unternehmen in Kalifornien